Mörke ist der Familienname von:

 Gustav Mörke (* 1897; † nach 1933), deutscher Politiker (DNVP)
 Karl Mörke (1889–1946), deutscher Gewichtheber
 Olaf Mörke (* 1952), deutscher Historiker